

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski car Ji Jingwang Zhou iz dinastije Chou.